

Населені пункти та їхні частини
 Лойкі — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Лойкі — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Лойкі — село в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Лойкі — частина міста Сім'ятичі в Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства

Примітки